Döviksjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Döviksjön, Jämtland, sjö i Bräcke kommun,  (49,1 ha)
Döviksjön, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun,  (8,97 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn